Termin MUTT ima više značenja.

 8-Okso-dGTP difosfataza, enzim
 Mutt (album), muzički album